Корман може бити:

 Корман (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Корман (Крагујевац), насеље града Крагујевца, Шумадијски округ, Република Србија
 Корман (Шабац), насеље града Шапца, Мачвански округ, Република Србија

или
 Корман (бицикл), управљач бицикла.